Жаманкулов — фамилия.

 Жаманкулов, Серик Тугелбаевич (род. 1983) — казахстанский мини-футболист, нападающий МФК «Кайрат» и сборной Казахстана.
 Жаманкулов, Сержан Боранкулович — аким города Актобе 11.02.92 — 30.06.93 г
 Жаманкулов, Тунгышбай Кадырович (род. 1948) — казахстанский артист театра и кино, народный артист Казахстана (1992).